McLelland est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1930-2004), contrôleur britannique de la BBC
 (né en 1952), gardien de but de hockey sur glace canadien
 (1905-?), joueur de football écossais
 (né en 1985), tireur sportif olympique américain
Ronald McLelland (1926-2014), homme politique fédéral canadien
 (1962-2015), auteur et journaliste britannique

Voir aussi

Homonymie de patronyme